USS United States è stato il nome di alcune navi della US Navy, alcune delle quali cancellate prima del varo.

USS United States (1797), una delle sei fregate originarie della marina statunitense.
USS United States (CC-6), un incrociatore da battaglia della classe Lexington))classe Lexington cancellato dopo il trattato navale di Washington.
USS United States (CVA-58), una portaerei cancellata 5 giorni dopo la posa della chiglia.
CVN-75, una portaerei della  classe Nimitz inizialmente così denominata e poi rinominata in Harry S. Truman